Flagstaff är en udde i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är varierad. Havet är nära Flagstaff västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Flagstaff. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Flagstaff består i huvudsak av gräsmarker. Trakten runt Flagstaff är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis